Gnathodolus est un genre de poissons de la famille des Anostomidae et de l'ordre des Characiformes.

Liste d'espèces 
Selon :

 Gnathodolus bidens Myers, 1927

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 

Anostomidae
Characiformes
Characiformes (nom scientifique)